Советское кино может означать:

 Кинематограф СССР
 Советское кино — название журнала «Искусство кино» в 1925—1928 и 1933—1935 годах.